Молле может означать:

Персоналии 
 Молле, Клод (1563—1650) — французский садовод. Главный садовник трёх французских королей — Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV.
 Молле, Андре (?—1665) — французский ландшафтный архитектор.
 Молле, Жан (1877—1964) — французский литератор.
 Молле, Ги (1905—1975) — французский политик и государственный деятель, премьер-министр Четвёртой республики.
 Молле, Роберт (1962) — канадский борец вольного стиля.

Топонимы 
 Молле — город в Норвегии, административный центр фюльке Мёре-ог-Румсдал.

См. также 
 Моле
 MOLLE — модульная система крепления тактического снаряжения